Viets est un patronyme porté notamment par :

 Elaine Viets (1950-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Henry Viets (1890-1969), neurologue américain.

Le terme Viêts, ou Viets, désigne par ailleurs les membres de l'ethnie Viêt.
Homonymie de patronyme